Еврит () или Ерит () — персонаж древнегреческой мифологии.

Сын Гермеса и  (или согласно «Орфической аргонавтике» Лаофои) дочери Менетия, брат-близнец Эхиона. Жил согласно разным версиям мифа либо в фессалийской , либо у подножия фракийской горы Пангеон.

Вместе со своим братом-близнецом присоединился к Ясону и другим героям, которые отправились на корабле «Арго» в Колхиду за золотым руном. Согласно «Аргонавике» Валерия Флакка один из храбрейших аргонавтов.

Участник Калидонской охоты. Победил в стрельбе из лука на погребальных играх по Пелию.

Участник состязаний после смерти Кизика. Участник битвы скифов и колхов, побеждает эксоматов.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 

Герои древнегреческих мифов
Аргонавты
Участники Калидонской охоты
Мифы Локриды